Зак Гайман (англ. Zach Hyman, нар. 9 червня 1992, Торонто) — канадський хокеїст, крайній нападник клубу НХЛ «Торонто Мейпл-Ліфс».
 Великий Агайманський під, Гайман-Долина (Зелений під, Гайман-Долина)— депресія рельєфу типового північнопричорноморського характеру.